Fantasio kan syfta på:

 Fantasio (Offenbach) – en opéra comique i tre akter med musik av Jacques Offenbach
 Fantasio (Smyth) – en opera i två akter med musik av Ethel Smyth